L'équipe de Guinée de basket-ball est la sélection des meilleurs joueurs guinéens. Elle est placée sous l'égide de la Fédération guinéenne de basket-ball.

Historique

Parcours aux Jeux olympiques

Parcours aux Championnats du Monde

Parcours aux Championnats d'Afrique des Nations

Joueurs célèbres et marquants 
 Cédric Mansaré

Liens externes 

Guinée
Basket-ball
Basket-ball en Guinée